Tomasz II z Piemontu (ur. 1199 w Montmélian – zm. 7 lutego 1259) – hrabia Piemontu w latach 1233–1259 oraz po ślubie z Joanną Flandryjską hrabia Flandrii w latach 1237–1244.

Życiorys 
Tomasz II był młodszym synem Tomasza I z dynastii sabaudzkiej i Małgorzaty z Genewy. W 1237 ożenił się z Joanną, hrabiną Flandrii, córką cesarza łacińskiego - Baldwina I. Para nie doczekała się potomstwa, a Joanna zmarła w 1244. W 1245 Tomasz ożenił się z Beatrycze Fieschi (1225–1283), córką Tedisio Fieschi i bratanicą papieża Innocentego IV. Para miała sześcioro dzieci:
 Tomasza (1248–1282), hrabiego Piemontu i pretendenta do tronu Sabaudii
 Amadeusza V (1249–1323), hrabiego Sabaudii
 Eleonorę (1250–1296), żonę Ludwika I d'Albon, pana Beaujeu 
 Alicję (1252–1277)
 Małgorzatę (zm. 1292)
 Ludwika (1254–1302), barona Vaud
Tomasz miał również co najmniej troje dzieci nieślubnych.

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Flandrii
Urodzeni w 1199
Zmarli w 1253
Trubadurzy